El topónimo Edgewood puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Edgewood, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Edgewood, una ciudad en el estado de Florida.
 Edgewood, una villa en el estado de Illinois.
 Edgewood, un pueblo en el estado de Indiana.
 Edgewood, una ciudad en el estado de Iowa.
 Edgewood, una ciudad en el estado de Kentucky.
 Edgewood, un lugar designado por el censo en el estado de Maryland.
 Edgewood, un pueblo en el estado de Nuevo México.
 Edgewood, un lugar designado por el censo en el estado de Ohio. 
 Edgewood, un borough en el estado de Pensilvania.
 Edgewood, un lugar designado por el censo en el estado anterior.
 Edgewood, un pueblo en el estado de Texas.
 Edgewood, una ciudad en el estado de Washington.